Восход луны над морем — название нескольких картин.

 Восход луны над морем (картина Фридриха, 1821) — картина немецкого художника Давида Каспара Фридриха из собрания Государственного Эрмитажа, написана в 1821 году.
 Восход луны над морем (картина Фридриха, 1822) — картина немецкого художника Давида Каспара Фридриха из собрания Старой национальной галереи в Берлине, написана в 1822 году.